Соревнования по волейболу на IX Всеафриканских играх проходили с 14 по 22 июля 2007 года в Блиде (Алжир) с участием 12 мужских и 11 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Египта, у женщин — сборная Алжира.

Команды-участницы

Мужчины 
 Алжир — страна-организатор;
 Египет, Нигерия, Камерун, ЮАР — по итогам Всеафриканских игр 2003 года;
 Тунис, Сенегал, Гана, Конго, Кения, Ботсвана, Сейшельские Острова — по итогам квалификации.

Женщины 
 Алжир — страна-организатор;
 Нигерия, Египет, Кения, Камерун — по итогам Всеафриканских игр 2003 года;
 Тунис, Сенегал, Гана, Эфиопия, ЮАР, Сейшельские Острова — по итогам квалификации.

Прошедшая квалификацию женская сборная ДР Конго от участия в волейбольном турнире Всеафриканских игр-2007 отказалась.

Квалификация

Система проведения турнира 
12 команд-участниц турнира у мужчин и 11 команд у женщин на предварительном этапе были разбиты на две группы. По 4 команды (по две лучшие из каждой группы) вышли в плей-офф, где по системе с выбыванием определили призёров турнира.

Результаты

Мужчины

Предварительный этап

Группа A 

 14 июля: Кения — ЮАР 3:0 (25:21, 25:22, 25:23); Конго — Гана 3:0 (27:25, 25:18, 25:19); Алжир — Сейшельские Острова 3:1 (21:25, 25:14, 26:24, 25:15).
 15 июля: ЮАР — Гана 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 25:21); Кения — Сейшельские Острова 3:0 (25:22, 27:25, 25:20); Алжир — Конго 3:0 (25:22, 25:12, 25:14).
 16 июля: Кения — Гана 3:0 (25:15, 25:18, 25:19); Сейшельские Острова — Конго 3:1 (25:27, 25:13, 25:23, 25:19); Алжир — ЮАР 3:0 (25:22, 25:17, 25:14).
 18 июля: Кения — Конго 3:0 (25:17, 25:21, 25:21); ЮАР — Сейшельские Острова 3:1 (20:25, 25:22, 25:17, 25:21); Алжир — Гана 3:0 (25:14, 25:13, 25:18).
 19 июля: ЮАР — Конго 3:1 (19:25, 25:23, 25:17, 25:22); Гана — Сейшельские Острова 3:1 (19:25, 25:23, 27:25, 25:22); Алжир — Кения 3:0 (25:17, 25:21, 25:16).

Группа B 

 14 июля: Тунис — Ботсвана 3:1 (25:16, 17:25, 25:17, 25:17); Камерун — Сенегал 3:0 (25:21, 25:17, 25:15); Египет — Нигерия 3:1 (22:25, 25:20, 25:21, 25:15).
 15 июля: Сенегал — Ботсвана 3:1 (25:23, 17:25, 25:23, 25:22); Египет — Камерун 3:0 (26:24, 25:19, 25:19); Тунис — Нигерия 3:0 (25:18, 25:20, 25:23).
 16 июля: Египет — Ботсвана 3:0 (25:12, 25:18, 25:13); Тунис — Сенегал 3:0 (25:16, 25:15, 25:20); Камерун — Нигерия 3:1 (26:24, 25:16, 22:25, 25:19).
 18 июля: Камерун — Ботсвана 3:0 (25:21, 25:14, 25:22); Нигерия — Сенегал 3:0 (25:16, 25:22, 25:10); Тунис — Египет 3:0 (28:26, 25:18, 25:19).
 19 июля: Нигерия — Ботсвана 3:1 (27:29, 25:22, 25:17, 25:19); Камерун — Тунис 3:1 (30:28, 15:25, 25:22, 25:21); Египет — Сенегал 3:0 (25:17, 25:21, 25:20).

Плей-офф

Полуфинал 
21 июля
 Тунис — Кения 3:1 (25:19, 23:25, 29:27, 25:18)
 Египет — Алжир 3:1 (25:21, 26:24, 23:25, 25:21)

Матч за 3-е место 
22 июля
 Алжир — Кения 3:2 (26:24, 22:25, 23:25, 27:25, 15:13)

Финал 
22 июля
 Египет — Тунис 3:1 (21:25, 25:16, 25:20, 25:19)

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 ДР Конго — отказ.

 14 июля: ЮАР — Гана 3:1 (22:25, 25:14, 25:17, 25:18); Алжир — Эфиопия 3:0 (25:19, 25:20, 25:11).
 15 июля: Сейшельские Острова — Эфиопия 3:2 (25:23, 25:27, 25:17, 20:25, 15:11); Алжир — Гана 3:0 (25:18, 25:14, 25:13).
 16 июля: ЮАР — Эфиопия 3:0 (25:19, 25:21, 25:23); Алжир — Сейшельские Острова 3:0 (25:16, 25:18, 25:18).
 18 июля: Сейшельские Острова — Гана 3:0 (25:17, 25:18, 25:11); Алжир — ЮАР 3:0 (25:15, 25:15, 25:18).
 19 июля: Эфиопия — Гана 3:0 (25:16, 25:23, 25:22); Сейшельские Острова — ЮАР 3:2 (19:25, 25:14, 22:25, 25:20, 15:9).

Группа B 

 14 июля: Тунис — Египет 3:0 (27:25, 25:14, 26:24); Кения — Нигерия 3:2 (23:25, 25:16, 26:24, 20:25, 15:12); Камерун — Сенегал 3:1 (25:21, 25:23, 20:25, 25:20).
 15 июля: Камерун — Египет 3:1 (25:23, 16:25, 26:24, 25:16); Кения — Сенегал 3:0 (25:17, 25:16, 25:16); Тунис — Нигерия 3:1 (25:16, 25:22, 16:25, 25:17).
 16 июля: Кения — Тунис 3:0 (25:21, 25:19, 25:14); Египет — Сенегал 3:0 (25:17, 25:19, 25:23); Камерун — Нигерия 3:0 (26:24, 25:14, 26:24).
 18 июля: Камерун — Кения 3:1 (20:25, 25:18, 25:17, 25:11); Тунис — Сенегал 3:0 (25:18, 25:16, 27:25); Нигерия — Египет 3:2 (25:21, 22:25, 17:25, 25:18, 15:13).
 19 июля: Нигерия — Сенегал 3:0 (25:21, 25:21, 25:19); Камерун — Тунис 3:0 (25:16, 25:14, 25:21); Кения — Египет 3:1 (25:18, 25:22, 28:30, 25:13).

Плей-офф

Полуфинал 
21 июля
 Камерун — Сейшельские Острова 3:0 (25:16, 25:16, 25:18)
 Алжир — Кения 3:0 (25:23, 25:22, 25:20)

Матч за 3-е место 
22 июля
 Кения — Сейшельские Острова 3:0 (25:14, 25:19, 25:13)

Финал 
22 июля
 Алжир — Камерун 3:1 (25:17, 25:23, 16:25, 25:16)

Итоги

Положение команд

Призёры

Мужчины 
  Египет: Хамди Авад, Абдалла Ахмед, Мохамед Габаль, Ахмед Салах, Оссама Бекхеит, Ваель Алайди, Ашраф Абульхасан, Салех Юссеф, Мохамед эль-Нафрави, Мохамед Бадави, Хоссам Шаарави, Махмуд Абделькадер. Главный тренер — Ахмед Закария.

  Алжир: Махди Хашеми, Яссим Хакми, Али Карбула, Хасан Диф, Мохамед Чикхи, Рашид Бенхаляль, Рафик Тирстатин, Туфик Белаид, Хассен Сола, Хишем Геммади, Амин Умессад, Адель Махмуди. Главный тренер — Маркос Техеда.

  Тунис: Ануар Таурги, Мохамед Трабельси, Сейфеддин Лемджид, Самир Селлами, Салем Меджри, Халед Белад, Сейфеддин Хмам, Тарек Саммери, Билель Бен Хассин, Аменалла Хмисси, Ваель Шамекхи. Главный тренер — Гази Кубаа.

Женщины 
  Алжир: Лилия Булуиза, Файза Тсабет, Дуня Мади, Зохра Бенсалем, Нариман Мадани, Фатима Укази, Муни Абдеррахим, Набила Йесри, Наваль Мансури, Набила Хаммуш, Соня Мади, Лидия Улму. Главный тренер — Мулуд Икхеджи.

  Камерун: Ребекка Нго-Нкот, Фрида Меконга-Ируме, Вероник Суга, Рут Дибуэ, Сомбанг Омбасса, Ондуа Мессина, Мбея Амбатта, Авебе Минсили, Роз Беленг-Ангон, Роз Мбенга-Эянго, Гамкуа Аста, Бойомо-Кристина Эмбасса. Главный тренер — Жозеф Нане-Эоне.

  Кения: Рода Льяли, Нафула Даланга, Абигаль Тарус, Кэтрин Ванджиру, Доркас Ндасаба, Нэнси Ньонгеса, Джаклин Бараса, Леонидас Каменде, Мерси Мойм, Джудит Тарус, Эдна Ротич, Джуди Серенге. Главный тренер — Сэмюэль Киронго.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 Волейбольный турнир 9-х Всеафриканских игр на сайте CAVB

Волейбол на Африканских играх
2007 год в волейболе